Franky Vandendriessche – ex calciatore belga
 Kévin Vandendriessche – calciatore francese
 Maurice Vandendriessche – calciatore francese